O caminho municipal 1054 (CM1054) é uma estrada que liga a   M 539  a   N 217  no concelho de Bragança.

Circuito:

<center>

Estradas municipais de Bragança (Portugal)